Frank Vandenbroucke (ur. 1955) – belgijski i flamandzki polityk
 Frank Vandenbroucke (1974-2009) – belgijski kolarz szosowy i torowy